Il campionato di calcio di Primera División messicana 1965-1966 è stato il ventitreesimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 27 maggio 1965 e si concluse il 17 dicembre dello stesso anno. Vide la vittoria finale del America.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 
      Retrocesso in Segunda División 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
 Il Club America è campione del Messico.
 Il Club Deportivo Zacatepec retrocede in Segunda División.

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División de México
 Copa México 1965-1966

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965-1966